Michał Wójcik (1936–2017) – polski lekkoatleta (maratończyk) i trener lekkoatletyczny
 Michał Wójcik (ur. 1969) – polski historyk, dziennikarz i publicysta
 Michał Wójcik (ur. 1971) – polski artysta kabaretowy
 Michał Wójcik (ur. 1971) – polski polityk, poseł
 Michał Wójcik (zm. 2021) – polski szybownik i modelarz

Przypisy